Teenage Dream  peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Teenage Dream, album de la chanteuse japonaise Michiyo Heike sorti en 1998 ;
 Teenage Dream, album de la chanteuse américaine Katy Perry sorti en 2010 ;
 Teenage Dream, chanson extraite de cet album,
 Teenage Dream, chanson de Marc Bolan et T. Rex sortie en 1974.